Озол, Альфред:

 Озол, Альфред Мартынович (1898—1971) — советский и латвийский агроном, растениевод, государственный деятель и академик АН Латвийской ССР (1951—1971).
 Озол, Альфред Эрнестович (1891—1979) — советский учёный-эпидемиолог.